Вейтлус — деревня в юго-западной части Струго-Красненского района Псковской области. Входит в состав Новосельской волости.

География 
Расположена на западной окраине волостного центра, села Новоселье, близ железной дороги Псков — Струги Красные — Луга — Санкт-Петербург, в 20 км к юго-западу от посёлка Струги Красные.

В деревне имеются три улицы: Центральная, Цветочная, Перегреб.

История 
Деревня образована в 1939 году путем сселения нескольких эстонских хуторов. С  означает «Борьба».

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 152 жителя, на 2011 год — 131 житель.

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района
Эстонские поселения вне Эстонии